Notocirrus compositus är en ringmaskart som beskrevs av Szankiawski och Gazdzicki 1978. Notocirrus compositus ingår i släktet Notocirrus och familjen Oenonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
compositus